Батковичи () — населенный пункт (деревня) в общине Чайниче, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Батковичах проживало 152 человека. Расположен на границе с Черногорией.

Население 
В населении деревни преобладают сербы, доля других национальностей мала.

Национальный состав 
1991 год:
 Сербы — 125 человек (82,23 %)
 Хорваты — 0 человек (0,0 %)
 Югославы — 0 человек (0,00 %)
 Мусульмане — 25 человек (9,92 %)
 Другие — 2 человека (1,32 %)

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской